Het gebied rondom de rivier de Roer (Duits: Rur), ten zuidoosten van Roermond; meestal Roerdal genoemd
 het Ruhrgebied in Duitsland, het gebied rondom de rivier de Ruhr.

Zie ook 
Roerdalslenk